Gaius Mamilius Limetanus (tribuun) - Romeins politicus en vader van onderstaande
 Gaius Mamilius Limetanus (muntenmaker) - Romeins muntmaker